D18 war die Bezeichnung verschiedener Kriegsschiffe:
 HMS Antrim (D18), britischer Zerstörer der County-Klasse
 HMCS Assiniboine (D18), Flottillenführer im Zweiten Weltkrieg der Royal Canadian Navy
 HMS Battleaxe (D18), britischer Zerstörer der Weapon-Klasse

D 18 bzw. D-18 bezeichnet:
 Akaflieg Darmstadt D 18, deutsches Sportflugzeug
 Lotarjow D-18, sowjetisches Strahltriebwerk

D18